Az 1981-es európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizenötödik szezonja.

Versenynaptár

Végeredmény

Források

Formula–2-es szezonok
F